Nationalstraße 50 steht für:
 Nationalstraße 50 (Algerien), Nord-Süd-Verbindung in Algeriens
 Nationalstraße 50 (Belgien), Fernstraße in Belgien
 Nationalstraße 50 (Japan), Fernstraße auf der Insel Honshū, Japan
 Route nationale 50, Fernstraße in Frankreich
 Droga krajowa 50, Fernstraße in Polen
 Ethniki Odos 50, Fernstraße in Griechenland